Weidingbach ist ein Gewässername:

 Weidingbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach (Naab) bei Auhof, Gemeinde Schwarzach bei Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Weidingbach (Waldnaab), rechter Zufluss der Waldnaab in Weiden in der Oberpfalz, Regierungsbezirk Oberpfalz, Bayern

Siehe auch:

 Weidlingbach